Кубок Кар'яла 2015 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, пройшов 5—8 листопада 2015 року у Гельсінкі.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Календар

Джерела 
 Кубок Кар'яла 2015  

 
Кубок Кар'яла 
2015 у хокеї з шайбою 
Листопад 2015
2015 у Фінляндії